Qingling steht für:

 Qingling (Gao) (庆岭乡), Großgemeinde im Kreis Gao in der chinesischen Provinz Sichuan
 Qingling (Jiaohe) (庆岭镇), Großgemeinde der Stadt Jiaohe in der chinesischen Provinz Jilin
 Qingling (Shuangcheng) (青岭满族乡), Nationalitätengemeinde der Manchu im Stadtbezirk Shuangcheng in der chinesischen Provinz Heilongjiang
 Qingling Motors, chinesischer Pkw- und Lkw-Hersteller